Goszczewo ist ein polnischer Ortsname:
 Goszczewo (Srokowo), Siedlung im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Adolfshof, Kreis Gerdauen, Ostpreußen
 Goszczewo (Aleksandrów Kujawski), Dorf im Powiat Aleksandrowski, Woiwodschaft Pommern-Kujawien